Лавингтон има више значења:
 Лавингтон (Илиноис)
 Лавингтон (Нови Мексико)